Джембрана () — округ в провинции Бали, Индонезия. Административный центр — Негара.

Административное деление и демография 

Округ делится на 5 районов:

Достопримечательности 
 
 Храмы Рамбут Сиви, Джати, Маджапахит
 Национальный парк «Западный Бали»
 Пляжи Балук Ренинг, Делот Беравах, Медеви
 Плотины Паласари

Примечания 

Округа провинции Бали